Das Internationaux de Tennis de Vendée 2013 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Oktober 2013 in Mouilleron-le-Captif stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 20 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Tim Pütz
 Andrej Martin
 Stéphane Bohli
 Andrés Artuñedo Martinavarro

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Vincent Millot

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 180 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 174 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Mouilleron-le-Captif